Abdeslam Laghrissi (Ksar-el-Kebir, 5 de janeiro de 1962) é um ex-futebolista profissional marroquino, que atuava como atacante.

Carreira 
Abdeslam Laghrissi fez parte do elenco da Seleção Marroquina de Futebol na Copa do Mundo de 1994.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1994
Jogadores da Seleção Marroquina de Futebol